Серге́й Ю́рьевич Журавлёв:
 Журавлёв, Сергей Юрьевич (род. 1969) — архиепископ неканонической Украинской реформаторской православной церкви и Реформаторской православной церкви Христа Спасителя.
 Журавлёв, Сергей Юрьевич (род. 1976) — российский футболист.